Rabatsch ist der Familienname folgender Personen:

 Manfred Rabatsch (* 1941), deutscher Politiker, Sozialpädagoge und Autor

 Stefanie Rabatsch (1887-nach 1973), österreichischer Jugendschwarm Adolf Hitlers